6 странам было запрещено участвовать в чемпионате в качестве наказания за отказ в предыдущем розыгрыше ( за отказ участвовать в финальном турнире; , ,  Лесото,  и  за отказ после начала турнира). 36 стран подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1998 года, претендуя на 16 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяйка турнира) получили путёвки автоматически, 12 встретились в парах в предварительном раунде, а победители предварительного раунда и остальные 22 страны разыграли 14 путёвок в семи отборочных группах.

Предварительный раунд 

 вышел в основной раунд.

 вышло в основной раунд.

 вышла в основной раунд.

 отказалась от встречи из-за невозможности добраться в Банги.  вышла в основной раунд.

 вышел в основной раунд.

 вышла в основной раунд.

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Примечания

Ссылки 

 Кубок африканских наций 1998 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1996 году
Футбол в Африке в 1997 году
Футбол в Африке в 1998 году